Montesantensi – abitanti di Monte Santo (Bahia)
Montesantensi – abitanti di Monte Santo de Minas
Montesantensi – abitanti di Monte Santo do Tocantins